Схо́дня — река в Московской области и городе Москве, левый приток Москвы-реки.

Берёт начало в городском округе Солнечногорск у платформы Алабушево Октябрьской железной дороги (северо-западнее Зеленограда), впадает в Москву-реку в черте города Москвы в районе Тушино.

Название 
В документах, на картах и в литературе также отмечены названия Суходня, Восходня, Всходня, Входня, Выходня. Название имеет двойную трактовку. По одной версии, река получила название потому, что по ней суда «сходили» с волока (или «всходили» к волоку), связывавшего Москву-реку с рекой Клязьмой в районе нынешней платформы Подрезково. По другой версии, гидроним происходит от одноимённого термина «сходня» — места, где судно может пристать к берегу или человек может спуститься к воде: предположительно, вблизи устья Сходни была пристань, где люди сходили, чтобы далее тянуть судно к волоку.

Гидрология 
Длина — 47 км. Это третья по длине река столицы после Москвы-реки и Яузы, но лишь 5 км реки находятся на территории города в границах МКАД, остальные участки находятся как в Московской области, так и на внешних территориях Москвы (в районах Митино и Куркино Северо-Западного административного округа и районах Савёлки, Матушкино, Старое Крюково и Силино Зеленоградского административного округа). Равнинного типа. Питание преимущественно снеговое. Сходня замерзает в ноябре — начале декабря, вскрывается в конце марта — апреле. Площадь водосборного бассейна — 255 км².

Притоки 
Притоками реки являются р. Ржавка, Голеневский ручей, Болдов ручей, ручей между Сходней и Фирсановкой, Черногрязка (Чёрная, Чёрная Грязь, Ключи, Ключики), Горетовка, Журавка, Рождественка, Братовка.

Достопримечательности 
В пойме реки Сходни находится Сходненская чаша.

Глубоко врезанная поросшая лесом долина Сходни с её быстрым течением с давних пор привлекала внимание туристов. Походы на реку пользовались популярностью ещё до Великой Отечественной войны, но в настоящее время все берега Сходни застроены жилыми домами или дачами, что уменьшает их привлекательность для туризма. Лыжники и любители спортивного ориентирования регулярно посещают самый живописный в прошлом участок реки у впадения её притока — Горетовки, в районе платформы Подрезково Октябрьской железной дороги.

Строительство в пойме реки 

В 2012—2013 годах журналист Александр Минкин опубликовал в газете «Московский комсомолец» несколько статей, посвящённых строительству в природоохранной зоне Сходни без разрешительной документации и в нарушение предписания Федерального агентства водных ресурсов и Природоохранной прокуратуры Московской области объектов капитального строительства, включая здания «Международной академии спорта Ирины Винер», таунхаусов и 17-ти восьмиэтажных жилых домов. Осенью 2012 года на берегу реки прошли несколько митингов против строительства, осуществляемого структурами сына Ирины Винер и пасынка Алишера Усманова — Антона Винера. В июле 2013 года Минкин опубликовал в «Новой газете» статью «Гребут», на которую откликнулся председатель совета директоров компании-застройщика «Химки Групп» Давид Паньков.

Паньков пояснил, что Ирина Винер имеет прямое отношение только к одному объекту в микрорайоне Новогорск — «Международной академии спорта Ирины Винер», возводимому на деньги её мужа Алишера Усманова, на участке, ранее предоставленном ей бывшим губернатором Московской области Борисом Громовым. Рядом, в трёх километрах, на берегу реки Сходни структурами Усманова строятся жилые дома — ранее стройкой занимался приёмный сын Усманова — Антон Винер. Паньков также опубликовал ряд разрешительных документов на вырубку деревьев в пойме реки и ведение строительства. Со слов Панькова, существует договорённость о том, что будущие жители многоэтажных домов в Новогорске смогут пользоваться инфраструктурой Олимпийской деревни, расположенной в трех километрах от объектов.

В ответе Панькову Минкин привёл ссылку на решение Химкинского городского суда, которое обязало застройщиков приостановить производство берегоукрепительных работ и использование понтонной переправы через реку Сходня до получения в установленном порядке решения Министерства экологии и природопользования МО о предоставлении водного объекта в пользование.

Однако, из документа Давида Панкова становится понятно, что решение Министерства экологии и природопользования МО было получено ещё в июне 2013 года. Кроме того, господин Панков опровергал статьёй 65 пунктом 16 Водного кодекса РФ утверждение господина Минкина о том, что в водоохранных зонах запрещено строительство.

Александр Минкин утверждает в своих выступлениях, что москвичи готовят, чистят зубы и умываются водой, которая попадает из реки Сходни. В официальном письме Мосводоканала утверждается, что участок строительства на реке Сходне находится за границами источников питьевого водоснабжения Москвы.

Также журналист утверждает, что строительство ведётся в заповеднике. На официальном сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды, в свою очередь, сообщается, что Природный парк «Куркино» лежит по другую от строительства сторону реки Сходни.

Галерея

См. также 
 Список рек Московской области

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Притоки Москвы
Реки Солнечногорского района
Реки городского округа Химки
Реки городского округа Красногорск
Реки Зеленограда
Реки Москвы
Сходня